Coming Through – film del 1925 diretto da A. Edward Sutherland
Coming Through – film tv del 1985 diretto da Peter Barber-Fleming
Coming Through – cortometraggio del 2001 diretto da Tony Bloodworth